Portland este un nume propriu foarte răspândit în arealul limbii engleze. Se poate referi la:

Locuri

Australia 

 Portland, New South Wales, un orășel unde a existat prima fabrică de ciment din Australia
 Capul Portland, un cap în nord-estul insulei Tasmania
 Portland, Victoria, un oraș și un port maritim regional

Canada 

 Portland Canal, an inlet between southeastern Alaska and British Columbia
 Portland Estates, Nova Scotia, an area of Halifax 
 Portland, Ontario, a small town north of Kingston, Ontario
 Portlands or Port Lands, Toronto, the eastern part of the Toronto waterfront

Hong Kong 

 Portland Street, a popular business and shopping street in Hong Kong

Irlanda 

 Portland Row, a thoroughfare in north Dublin City

Jamaica 

 Portland, Jamaica, a parish on Jamaica's north-east coast
 Portland Point, Jamaica's southernmost point

Olanda 

 Portland, Netherlands, a part of the village of Rhoon, South Holland province

Noua Zeelandă 
 Portland, Northland, a small town south of Whangarei
 Portland Island, New Zealand, a small island off the Mahia Peninsula

Regatul Unit

Insula Portland 

 The Isle of Portland, a peninsula on the coast of Dorset, the origin of the name 
 Districtul nemetropolitan Weymouth and Portland, în comitatul Dorset, ce include și Insula Portland
 Portland Bill, the headland at the tip of the Isle of Portland
 Portland Harbour, a large man-made harbour between the Isle of Portland and the mainland
 Portland (HM Prison), a prison for male young offenders on the Isle of Portland
 Portland sea area, a part of the English Channel off the Isle of Portland

Altundeva în regatul Unit 

 Great Portland Street, a street in the West End of London
 Portland College, an education establishment in the county of Nottinghamshire
 Portland Gallery, an art gallery in Westminster, London
 Portland House, a tall building in Westminster, London
 Portland Place, a street in the Marylebone district of central London
 Portland Square, Bristol, a Georgian square in the city of Bristol
 Portland Tower, a tower block in Manchester
 Portland Walk Shopping Centre, a shopping centre in Barrow-in-Furness

Statele Unite ale Americii 

 Portland, Arkansas
 Portland, Colorado, un oraș care nu mai există
 Portland, Connecticut
 Portland, a proposed city adjacent to Blue Island, Illinois and later incorporated into it 
 Portland, a former name for Fountain, Indiana
 Portland, Indiana
 Portland, Kentucky, Kentucky
 Portland, Louisville, a neighborhood and former town in Louisville, Kentucky
 Portland, Maine
 Portland-South Portland-Biddeford metropolitan area
 New Portland, Maine
 South Portland, Maine, adjoining Portland, Maine
 Portland, Michigan
 Portland, Missouri
 Portland, New York
 Portland, North Dakota
 Portland, Ohio
 Portland, Oregon
 Portland metropolitan area
 Portland, Pennsylvania
 Portland, Tennessee
 Portland, Texas
 Portland, Dodge County, Wisconsin
 Portland, Monroe County, Wisconsin

Oameni 

 Earl of Portland (also Duke of Portland), an English title

Ficțiune 

 Portland Bill, the main character in children's television show The Adventures of Portland Bill, humorously named after the geographical feature of Portland Bill
 Portland Island, a fictional island in Liberty City in the game Grand Theft Auto III and Grand Theft Auto: Liberty City Stories (the prequel to III)

Transporturi 

 The City of Portland, a passenger train running between Chicago, Illinois, and Portland, Oregon
 Duke of Portland (whaler), an American whaling ship
 SS Portland, a ship sunk in the Portland Gale off New England in 1898
 , any of eight ships of the British Navy
 , either of two United States Navy ships
 Portland Streetcar, a transport system in Portland, Oregon

Sport - Echipe sportive 

 Portland Trail Blazers, NBA basketball team based in Portland, Oregon 
 Portland Winter Hawks, WHL hockey team based in Portland, Oregon 
 Portland Beavers, PCL minor league baseball team based in Portland, Oregon
 Portland LumberJax, NLL lacrosse team based in Portland, Oregon
 Portland Timbers (USL), football (soccer) team based in Portland, Oregon 
 Portland Sea Dogs, EL minor league baseball team based in Portland, Maine
 Portland Pirates, AHL minor league hockey team based in Portland, Maine
 Portland San Antonio, Spanish ASOBAL handball team based in Pamplona, Spain

Computere 

 The Portland Project, an initiative to encourage the use of Linux on desktop computers

Alte utilizări 

 Battle of Portland, a sea battle off the Isle of Portland in 1653 between England and the Dutch Republic
 Battle of Portland Harbor, a naval battle of the American Civil War, fought 27 June 1863 at Portland, Maine
 Portland cement, the type of cement used for most mortar and concrete, and for some other building materials, named from its similarity to Portland stone
 Portland Club (London), a club in London, the recognized authority on the games of whist and bridge
 Portland Club (Maine), a club in Portland, Maine
 Portland Gale, a storm off the coast of New England in 1898, named after the ship SS Portland which sank in it
 Portland (sheep), a small, ancient breed of sheep from the Isle of Portland
 Portland stone, a limestone from the Isle of Portland used in the construction of many important buildings
 Portland Vase, a Roman antique exhibited at the British Galleries

Nume proprii